Вловлювальний тупик (залізниця)
 Вловлювальний тупик (автомобільна дорога)